Nukus steht für:

 Nukus, eine Stadt in Usbekistan
 Nukus (Insel), eine indonesische Insel südwestlich von Seram